Nordanstig kan avse:

 Nordanstigs kommun – en kommun i nordöstra Gävleborgs län 1974–
 Nordanstigs kontrakt – ett tidigare kontrakt i Uppsala stift  –2004
 Nordanstig (folkland)